Teleregione (nome attuale T9), tv locale laziale
 Teleregione, tv locale sarda
 Teleregione, tv locale veneta
 Teleregione Color, tv locale pugliese
 Teleregione Toscana, tv locale toscana
 Teleregione Molise, tv locale molisana